Lakemont bezeichnet 

 eine Rebsorte, siehe Lakemont (Rebsorte)

mehrere Orte in den Vereinigten Staaten:
 Lakemont (Florida)
 Lakemont (Georgia)
 Lakemont (New York)
 Lakemont (Pennsylvania)
 Lakemont (South Carolina)
 Lakemont (Tennessee)
 Lakemont Pines, im Calaveras County, Kalifornien

Sonstiges:
 Lakemont Park, Vergnügungspark in Altoona, Pennsylvania